Unas – specie aliena presente nella serie televisiva di fantascienza Stargate SG-1
Unas – genere di coleotteri della famiglia Curculionidae
UNAS (Unione Nazionale Alimenti Surgelati) – Gruppo produttivo di UnionAlimentari